Колмого́ров (Колмого́рова) — русская фамилия. Известные носители:

 Колмогоров, Андрей Николаевич (1903—1987) — советский математик, академик АН СССР, один из основоположников современной теории вероятностей.
 Колмогоров, Вадим Леонидович (1931—2012) — советский и российский учёный-механик, член-корреспондент РАН.
 Колмогоров, Василий Васильевич (1944) — российский государственный деятель, кандидат на должность президента Республики Саха (Якутия).
 
 Колмогоров, Филимон Степанович (1824—1893) — купец, городской голова Тюмени.

 Колмогорова, Зинаида Алексеевна (1937—1959) — участница тургруппы Дятлова, погибшей при невыясненных обстоятельствах на Северном Урале.

Другое
 (48410) Колмогоров — астероид.

См. также